April, April bezeichnet:
 einen Ausruf nach einem Aprilscherz
 ein schwedisches Lied zum Eurovision Song Contest 1961, April, april
 April, April!, eine Filmkomödie (Regie: Detlef Sierck)